«Суперкари. Найкращі автомобілі світу» — російськомовний науково-пізнавальний автомобільний журнал про легкові «супер - спортивні» автомобілі. Видається італійським видавничим домом «Де Агостіні» з 6 вересня 2011 року (в Росії — з 15 лютого 2011 року).

У кожному випуску міститься історія створення моделі, архівні фотографії, модифікації і її технічні характеристики. У комплектацію журналу входить колекційна модель-копія в масштабі 1:43, виготовлена в КНР.
На сторінках журналу «Суперкары. Лучшие автомобили мира» доступні для детального вивчення такі розділи:
 головний герой;
 форма і зміст;
 паспортні дані;
 рубрика: технологія і розкіш.

Номери журналу, що вийшли та заплановані

Див. також 
Автолегенды СССР
Суперкар

Посилання 
 Офіційний сайт журналу «Суперкары. Лучшие автомобили мира»
 ТОП 10 кращих суперкарів - Рейтинг 2020 року 
 Офіційний сайт видавництва «De Agostini» 
 Графік виходу журналу 

Журнали України
Автомобільні журнали